Разбитый Котёл — село в Лазаревском районе муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края России. Входит в состав  Волковского сельского округа .

География 
Село находится в западной части края,  в предгорной зоне Причерноморского побережья, у реки Мамайка

История 
Село было основано в XII веке коренным адыгским населением. Изначально носило название Котёл (адыг. Щыуан). Основным видом хозяйства на тот момент было разведение охотничьих собак.

После объединения Черкессии село Котёл стало поставлять охотничьих собак сначала к княжескому двору, а после установления торговых отношений с Русью по слухам и ко двору Ивана Грозного.

Начиная с XVI века село Котёл начало активно конкурировать с соседним селом Черпак за первое место по разведению собак в Черкессии. Отношения между двумя сёлами накалялись в течение долгого времени, что вылилось в разрыв торговых отношений и частые драки среди местных жителей. В середине XVII века конфликт достиг своего пика, приведя к полномасштабной битве между двумя сёлами. Село Черпак занимало более выгодное с тактической точки зрения географическое положение, поскольку находилось на возвышенности. Ополчение Черпака успешно осадило село Котёл, и после нескольких недель село Котёл было вынуждено сдаться. 

По результатам переговоров между вождями было решено, что в качестве символа победы Черпака село Котёл будет переименовано в село Разбитый Котёл (адыг. Къутагъэ Щыуан). 

Несмотря на то, что открытых столкновений между сёлами с тех пор не задокументировано, отношения между ними продолжили ухудшаться. В качестве меры защиты вокруг села Разбитый Котёл был вырыт искусственный ров, вода в котором по сей день регулярно пополняется вручную жителями села. По неподтверждённым данным жители села также пытались вывести из охотничьих собак особый вид боевых собак, которые могли бы быть использованы для нападения на село Черпак с целью ретрибуции. Официальная позиция Разбитого Котла всегда опровергала эти слухи. 

В советское время село Разбитый Котёл выполняло госзаказы на разведение охотничьих собак для КГБ Краснодарского Края. 

В конце 1950-х годов, во время Хрущёвской оттепели популярность в селе стали набирать секции боевой подготовки европейского и восточного образцов. При Брежневе эти секции стали активно закрывать под предлогом того, что их методы подготовки подстрекают в молодом поколении агрессию. Некоторые из таких секций продолжили своё существование подпольно. После распада СССР эти секции возобновили свою работу официально, многие из них назвали истинной причиной своего закрытия доносы со стороны села Черпак. Село Черпак данные обвинения не признало. Этот факт стал ещё одной причиной для продолжающихся разногласий между двумя сёлами.

Согласно Закону Краснодарского края от 1 апреля 2004 года № 679-КЗ  село Разбитый Котёл вошло в состав образованного муниципального образования  город-курорт Сочи.

Население 

 
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения армяне составляли 75 % от 480 жителей.

Инфраструктура 
Дом культуры. 

Развит туризм.

Транспорт 
Доступен автомобильный транспорт. Остановка автобусных маршрутов 144 и 152  (на декабрь 2019).

Примечания 

Населённые пункты Лазаревского района городского округа Сочи